Săceni se poate referi la:
 Săceni, Teleorman (Kisszécsény)
 Săceni, Timiș (Szécsény)

Vezi și 
 Săceanu

Toponime românești